Großherzog von Sachsen bezeichnet:

 Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach (1876–1923), letzter Großherzog von Sachsen, siehe Wilhelm Ernst (Sachsen-Weimar-Eisenach)
 Hotel „Großherzog von Sachsen“, ehemaliges Hotel, Verwaltungsgebäude und Wohn- und Geschäftshaus sowie zerstörtes Denkmal in Eisenach, siehe Bahnhofstraße 38 (Eisenach)